Panák může být:

figurína – obvykle jednoúčelová maketa lidské postavy užívaná např. v krejčovství, při vojenském výcviku aj.
seskupení devíti snopů obilí na poli (po posečení obilí a před odvozem)
název dětské hry a schéma kreslené např. na hřišti, před školou, na chodníku ke skákání panáka
hovorové označení pro skleničku tvrdého alkoholu; velký panák: 50 ml (5 cl), malý 20 ml (2 cl)
hovorové označení pro muže, obvykle pejorativní
Panák (příjmení) – více nositelů příjmení

Související článek 
 Panáček

Externí odkazy